Бану Алкан (, имя при рождении — Лиз Ремка Реброня, ) — турецкая актриса хорватского происхождения, прозванная «Афродитой», оказавшая большое влияние на турецкую поп-культуру и живопись. Турецкая газета Sabah назвала актрису «Афродитой турецкого кино», а газета Hürriyet — «иконой поп-культуры 80-х».

Биография 
Лиз — пятый ребёнок, родившийся в семье плотника в хорватском городе Дубровник в Югославии.

В восьмилетнем возрасте (в 1966 году) девочка переехала с семьёй в турецкий город Эдремит в провинции Балыкесир.

Актриса сыграла первую большую роль в картине 1976 года «Таксист» () режиссёра Шерифа Гёрена.

Бану Алкан вышла замуж за Гурбюза Ханифа (), с которым прожила 15 лет вплоть до его смерти.

Актриса владеет коллекцией картин турецкого художника Фикрета Муаллы, умершего 20 июля 1967 года. Картины достались ей от покойного мужа, и время от времени она продаёт их на аукционах.

Современный турецкий художник  () написал серию картин с «иконами» турецкой популярной культуры, среди которых картины «Бану Алкан» и «Аху Тугба». Художник выставил их в галерее , и когда актриса увидела картину, она воскликнула: «Это не похоже на меня!», — на что присутствовавший при этом художник ответил: «Верно, это картина, а не вы».

Фильмография 
 Восстание (Isyan, 1975) — 
 Таксист (1976)
 Гнездо скорпиона (1977)
 Стреляй в меня, убей меня (1980)
 Плачь мне в глаза (1981)
 Книга грехов (1981)
 Женщина ночи (1983)
 Женщина с улицы (1984)
 Бешеное солнце (1984)
 Убийцы тоже плачут (1985)
 Желание (1985)
 Голубое путешествие (1986)
 Я люблю (1986)
 Афродита (1987)
 Горячее, чем солнце (Желтое солнце) (1987)
 Жизнь (1988)
 Дикий и красивый (1989)
 Жизнь Афродиты Бану Алкан (2000)
 Цветные миры (2000) — сериал
 Высушите соль (2001) — сериал
 Людо (2005) — сериал
 Афродита (2010) — Короткометражный фильм

Дискография 
 Afrodit — Neremi? (1998)
 Dansa Kaldır (Давай потанцуем) (2000)
 Beyaz Orkide (Белая орхидея) (2005)
 Best of 2011 Remix (2011)
 Aşk Yap Benimle (Занимайтесь со мной любовью)

Награды 
 2014 — премия «Зелёная среда» в номинации «Самая красивая женщина турецкого кино».
 2015 — Золотая пальмовая ветвь Мерсина.
 2015 — награда Ассоциации культурной солидарности Мерсина за вклад в программу гендерного равенства в образовании «Девочки читают».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Актрисы Турции
Певцы и певицы Турции